Langat bezeichnet:

 Sungai Langat, einen Fluss in Selangor (Malaysia)
 Hulu Langat (Distrikt), einen Distrikt in Selangor (Malaysia)
 Hulu Langat (Stadt), eine Ortschaft in Selangor (Malaysia)
 Kuala Langat, einen Distrikt in Selangor (Malaysia)

Langat ist der Familienname folgender Personen:

 
 Leonard Kipkoech Langat (* 1990), kenianischer Langstreckenläufer
 Nancy Jebet Langat (* 1981), kenianische Mittelstreckenläuferin
 Philip Kiprono Langat (* 1990), kenianischer Langstreckenläufer

Siehe auch:

 Lagat